Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1990 — 28-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 12 ноября 1990 года по 12 марта 1991 года. Трофей в третий раз завоевал мексиканский клуб «Америка».

Зональный этап

Североамериканская зона

Первый раунд

Второй раунд

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Карибская зона

Первый раунд

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

 Дальнейшие результаты неизвестны, победителем Карибской зоны стал кубинский «Пинар-дель-Рио»

Полуфинал

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1990
1990 год в футболе
1991 год в футболе